Abilene har flere betydninger:
 Abilene, Kansas – by i Kansas, USA
 Abilene, Texas – by i Texas, USA
 Abilene, Alberta – by i Alberta, Canada
 Abilene (IT) – det amerikanske forskningsnet, som forbinder universiteter i USA.